Крип:

 Ползучесть материалов — медленная, происходящая с течением времени деформация твёрдого тела под воздействием постоянной нагрузки или механического напряжения. Ползучести в той или иной мере подвержены все твёрдые тела — как кристаллические, так и аморфные.
 «Крип» (, иное название — «Ублюдок») — остросюжетный фильм ужасов 2004 года режиссёра Кристофера Смита.
 «Ублюдок» () — американский независимый психологический фильм ужасов 2014 года, снятый в жанре найденной плёнки режиссёром Патриком Брайсом.
 Creep — первый сингл английской рок-группы Radiohead с одноимённой песней, выпущенный в 1992 лейблом Parlophone.
 Creep — песня американской женской хип-хоп и ритм-н-блюзовой группы TLC.